Die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2011/12 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen.
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2011; AUT = Österreich, BEL = Belgien, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ITA = Italien, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan.
 G: Gewinnpartien (ohne kampflose)
 g: Anzahl kampfloser Gewinne
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (ohne kampflose)
 v: Anzahl kampfloser Verluste
 Pkte: Anzahl der erreichten Punkte
 P (Partien): Anzahl der Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 gewerteten Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SF 1891 Friedberg

Rotation Pankow

TSV Schott Mainz

Rodewischer Schachmiezen

SV Wolfbusch

SV Mülheim-Nord

SC Bad Königshofen

SV Chemie Guben

Karlsruher Schachfreunde

USV Volksbank Halle

Hamburger SK

OSG Baden-Baden 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege (g) und kampflose Niederlagen (v) werden berücksichtigt, jedoch separat ausgewiesen.
 Zoya Schleining hieß früher Zoya Lelchuk.
 Die WGM-Norm von Sarah Hoolt wurde aus 9 Partien erspielt.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2011/12 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Fortschrittstabelle der Saison 2011/12 auf TeleSchach

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2011
Schach 2012